Pareuryte affinis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1961 roku na podstawie prac naukowych rumińskiego zoologa Corneliu Pleșa.

Przypisy 

Pareuryte
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1961 roku